Zusters van Orthenpoort zijstraat Hinthamerstraat 's-Hertogenbosch
 Orthense Poort (ook wel Orthenpoort), gelegen bij de Citadel is een voormalige stadspoort van 's-Hertogenbosch;
 Orthenpoort (wijk), een woonwijk in de gemeente 's-Hertogenbosch.